Colonels Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Colonels Island (Glynn County, Georgia)
 Colonels Island (Liberty County, Georgia)
 Colonels Island (New York)